Number Four kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongsheng Sha, ö, Guangdong,

USA 

 Number Four (berg i USA), Kalifornien, Del Norte County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar